Бере́зников — русская фамилия. Известные носители:

 Березников, Алексей Александрович — вице-губернатор, и. о. губернатора, губернатор Черноморской губернии в 1902—1911 годах.
 Березников, Андрей Филиппович (1771—1830-е) — русский гравёр.
 Березников, Геннадий Алексеевич (1938—1996) — российский государственный деятель, председатель исполкома Курского областного Совета народных депутатов, народный депутат РФ (1990—1993).
 Березников, Ким Петрович (1935—2011) — российский учёный-гидролог, доктор географических наук, профессор ДВГУ.

См. также 
 Березниковы — русский дворянский род.